Дуст Мухаммедович Устабаев (узб. Dust Muxammedovich Ustaboev; 1887, Катта-Курган, Туркестан — 1964, Москва) — советский государственный и политический деятель, российский революционер.

Деятельность до революции 
Родился в 1887 году в городе Катта-Кургане российского Туркестана. Его отец был сапожником, отцу принадлежала сапожная будка на центральной улице города. В юном возрасте Устабаев поступил в Катта-Курганскую русско-туземную школу, где встретил учительницу Надежду Матвеевну Осташкову, которая сформировала его политические взгляды. После смерти отца устроился на работу сторожем в школу. В 1905 году являлся активным участником революционных событий. Работая почтальоном, раздавал листовки и прокламации местному населению. В 1913—1914 годах — рабочий чайно-расфасовочной фабрики в Самарканде. За организацию забастовок коллектива был уволен.

Деятельность после революции 
В 1918 году Устабаев вступил в ряды РКП(б). Участвовал в боях против белоказаков и белогвардейцев в Бухарском эмирате. В 1920 году был избран председателем Уездно-городского исполнительного комитета Самаркандского Совета. В декабре 1921 года Всетуркестанский съезд Советов направил его депутатом на восьмой Всероссийский съезд Советов. Постановлением съезда был избран членом ВЦИК.

22 февраля 1921 года назначен Народным комиссаром юстиции, а в июне первым Генеральным прокурором Туркестанской АССР. По совместительству являлся председателем Туркестанской ЧК. За время работы участвовал в ликвидации басмачества. За мужество и отвагу по представлению М. В. Фрунзе был награждён Орденом Боевого Красного Знамени.

В 1924 году работал председателем Среднеазиатского сельскохозяйственного банка.

С 4 июля 1924 года являлся судьёй Верховного суда РСФСР.

С 24 ноября 1924 года — заместитель заведующего отдела национальностей при Президиуме ВЦИК.

В последующие годы занимал различные руководящие партийные должности в Москве и Ташкенте.

Умер в 1964 году в Москве. Похоронен в Ташкенте, Узбекистан.

Память 
 Именем Устабаева названы центральные улицы в городе Ташкент и Самарканд Республики Узбекистан.
 Личность Устабаева явилась прототипом одного из главных героев фильма «Пароль — „Отель Регина“» режиссёра Юлдаша Урунбаева, роль которого исполнил актер Хамза Умаров.

Примечания

Источники 
 Советская прокуратура. Страницы истории. М.: Юрид. лит. 1982. — С. 67.
 Газета — «Правда Востока» от 28 августа 1956 года.

Революционеры Российской империи
Большевики
Умершие в Москве
Похороненные в Ташкенте